Термин монотоност има више значења.

 Монотоност функције
 Досада